Aufwuchs bezeichnet:
 Periphyton, Bewuchs an Oberflächen unter Wasser
 Wachstum von Pflanzen
 Aufwuchs (Militär), Erhöhung des Leistungspotentials einer Armee